Autolytus solitarius är en ringmaskart som beskrevs av Webster och Benedict 1887. Autolytus solitarius ingår i släktet Autolytus och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
solitarius